Marco Storari (ur. 7 stycznia 1977 w Pizie) – włoski piłkarz występujący na pozycji bramkarza.

Sukcesy

Z Juventusem 
 Mistrz Włoch: 2011/12 i 2012/2013
 Superpuchar Włoch: 2012 i 2013

Z AC Milanem 
 Liga Mistrzów: 2006/2007

Z Perugią 
 Campionato Primavera: 1995/1996

Statystyki

Bibliografia 
 Statystyki na Aic.football.it 

Włoscy piłkarze
Piłkarze Perugii Calcio
Piłkarze US Anconitana
Piłkarze SSC Napoli
Piłkarze ACR Messina
Piłkarze A.C. Milan
Piłkarze Levante UD
Piłkarze Cagliari Calcio
Piłkarze ACF Fiorentina
Piłkarze UC Sampdoria
Piłkarze Juventus F.C.
Urodzeni w 1977
Ludzie urodzeni w Pizie